Scutta ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Scutta (1806–1863), österreichischer Schauspieler, Sänger und Komponist
 Josefine Scutta (1795–1863), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Caroline Demmer